Бетані Маттек-Сендс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але цього разу Маттек вирішила не брати участі, а Мірза замість цього турніру брала участь у літніх Олімпійських іграх у Пекіні.

Марія Кириленко і Надія Петрова виграли титул, перемігши у фіналі пару Сє Шувей і Ярослава Шведова з рахунком 6–3, 4–6, [10–8].

Сіяні пари 

  Сє Шувей /  Ярослава Шведова (фінал)
  Марія Кириленко /  Надія Петрова (чемпіонки)
  Ясмін Вер /  Барбора Стрицова (півфінал)
  Стефані Дюбуа /  Катерина Макарова (1-ше коло)

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

Western & Southern Financial Group Masters 2008
Western and Southern Financial Group Women's Open